Пётр Голицын: 
 
 
 Голицын, Пётр Яковлевич (1719—1767) — генерал-майор.